De Primera División 1943/44 was de dertiende uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 26 september 1943 en eindigde op 9 april 1944.

Eindstand 

Zowel La Coruña als Espanyol wonnen hun degradatieduel en handhaafden zich.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1943/44